Becho, un woreda en Éthiopie ;  
 Becho, un col du Caucase à la frontière géorgienne-russe ; 
 Becho, une municipalité en Géorgie.

 Vicki Becho (2003- ), footballeuse française.